

Patronyme 

 Nicolas Lancret (1690-1743), peintre français ;
 François-Nicolas Lancret (1717-1789), architecte français ;
 Michel Ange Lancret (1774-1807), ingénieur des Ponts et Chaussées français ;
 Bernard Lancret (1912-1983), acteur français.

Toponyme 

 Rue Lancret, voie du  de Paris, en France.